R37 ou R-37 peut faire référence à :

Chimie 
 La phrase de risque : Irritant pour les voies respiratoires,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Domaine militaire 
 HMS Whelp (R37), un destroyer de la Classe W de la Royal Navy ;
 Vympel R-37, un missile air-air russe.

Transports 
 BMW R 37, une moto du constructeur allemand BMW.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres